

Cпорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
 Горнолыжный спорт (Пода) -Чемпионат России (2016)
 Следж-хоккей - Чемпионаты России (2014/15), (2015/16)
 Академическая гребля (Пода) -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ , Кубок России 2016 года , Чемпионат России 2015 года
 Велоспорт (Шоссе, трек) -Чемпионат России на треке (2011), (2013) на шоссе (2014)
 Лёгкая атлетика (Пода) -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ , Чемпионат России (2016), (2014), Всероссийские соревнования (2013), Кубок по метаниям (2014) , (2016), Всероссийские соревнования и первенство России 2016 год , Всероссийские соревнования (2014), (2015), Первенство России (2014)
 Настольный теннис (Пода) - Чемпионат России (2014), Первенство России (2013)
 Пауэрлифтинг (Пода)- Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ , Всероссийские соревнования (2015)
 Плавание (Пода)- Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ, Чемпионат и Первенство России 2016, Чемпионат и первенство России (2010), (2013), Чемпионат России 2016 года короткая вода , Кубок России по плаванию (2013), (2015), Первенство России (2011)
 Пулевая стрельба -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ
 Стрельба из лука -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ, Кубок России (2015), Чемпионат России (2015), (2016), Первенство России (2013), Чемпионат России (2013), Кубок России (2016), Кубок России (2013)
 Паратриатлон -Кубок России (2013), (2014)
 Паратхэквондо -Чемпионат России (2014), (2016)
 Армспорт (Пода) -Чемпионат России(2015)
 Танцы на колясках -Кубок России (2013)

Спорт лиц с нарушением зрения
 Горнолыжный спорт -Чемпионат России (2016)
 Пауэрлифтинг -Чемпионат России (2015)
 Велоспорт-Тандем- Чемпионат России (2014)
 Голбол - Первенство России (2015), Чемпионат России (2013)
 Дзюдо -Кубок России (2013)
 Лёгкая атлетика -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ , Всероссийские соревнования (2016)
 Плавание -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ , Первенство России (2015)

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
 Лёгкая атлетика -Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу ПИ , Первенство России (2016), Чемпионат России (2016)

Ссылки
 Протоколы соревнований на сайте ПКР
Спортивные соревнования в России
Инвалидность
Паралимпийские игры